Don't Wake Me Up kan syfta på:

 Don't Wake Me Up (sång av André Skaug) –  sång av André Skaug från albumet 
 Don't Wake Me Up (sång av Don Schlitz/Paul Overstreet) –  sång av Sweethearts of the Rodeo från albumet Buffalo Zone